Constituția din 1965 a fost una dintre constituțiile României, fiind adoptată la 21 august 1965. În cadrul acesteia, organul suprem al puterii de stat a Republicii Socialiste România este, în continuare, Marea Adunare Națională, unicul organ legiuitor. Prin legea nr.1 din 1974, care modifica constituția, a fost instituită funcția de președinte al R.S.R. Atribuțiile exercitate până atunci de Consiliul de Stat al României au revenit șefului statului. Constituția a fost modificată masiv în urma Revoluției din 1989 și a ieșit din vigoare în mod complet în anul 1991.

Premisele adoptării Constituției din 1965
 Procesul de destalinizare 
 Venirea la conducerea partidului unic a lui Nicolae Ceaușescu
 Schimbarea denumirii titulaturii țării în Republica Socialistă România.

Caracteristicile Constituției din 1965
 Prevede că forța conducătoare politica a întregii societăți este Partidul Comunist Român și că scopul tuturor oamenilor muncii este construirea societății socialiste.
 Guvernul își păstra numele de Consiliu de miniștri - organ suprem al administrației statului
 Tribunalele și procuratura rămâneau subordonate Partidului Comunist
 consfințea caracterul socialist și cooperatist al proprietății și al economiei
 Poporul roman, prin intermediul Statului, era proprietarul bogățiilor de orice natură ale subsolului, minelor, terenurilor, apelor, pădurilor, izvoarelor, fabricilor și uzinelor, intreprinderilor agricole și stațiunilor pentru mecanizare agricolă, a căilor de comunicație și mijloacelor de transport, al telecomunicațiilor și al fondului de clădiri și locuințe, al bazei instituțiilor social-culturale de stat
 terenurile cooperativelor agricole de productie, animalele, uneltele, instalatiile si constructiile ce le apartin erau proprietate cooperatista.
 reorganizarea teritorială și revenirea la județe, ca forme de administrație locală în loc de raioanele și regiunile de inspirație sovietică
 se introduce calitatea de municipii pentru orașele mari
 a fost înființată funcția de președinte, la 28 martie 1974.
 alegatorii puteau revoca oricand din functie deputatii din Marea Adunare Nationala, potrivit procedurii stabilite prin lege

Prerogativele președintelui

 Prezida Consiliul de Stat
 Reprezenta puterea de stat în relațiile interne și internaționale
 Era comandantul suprem al armatei și președintele Consiliului Apărării RSR
 prezida ședințele Consiliului de Miniștri
 stabilea măsurile de mare importanță ce priveau interesele țării, care urmau să fie supuse de către Marea Adunare Națională, spre consultarea poporului prin referendum
 numea și revoca la propunerea premierului, viceprim-miniștri, miniștri și președinții altor organe centrale ale administrației
 numea și revoca președinții și membrii Tribunalului Suprem
 conferea decorații
 încheia tratate internaționale
 stabilea rangurile misiunilor diplomatice
 proclama starea de război și de urgență
 emitea decrete prezidențiale și decizii.

Legături externe

1965 în România
Constituțiile României
Constituții abrogate